Уялы:

Населенные пункты 
 Уялы — село в Зерендинском районе Акмолинской области (Исаковский сельский округ).
 Уялы — село в Зерендинском районе Акмолинской области (Чаглинский сельский округ).
 Уялы — село в Коргалжынском районе Акмолинской области.
 Уялы — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Уялы — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Уялы — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Остров 
 Уялы — бывший остров на юго-востоке Аральского моря в Казахстане.

Водные объекты 
 Уялы (Кошкарколь) — озеро в Алакольской котловине на юго-востоке Казахстана.
 Уялы — река, вытекающая из одноимённого озера и впадающая в Алаколь.
 Уялы (Ялы) — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.